Зимний чемпионат 1996 () — 56-й розыгрыш профессионального чемпионата Мексики  по футболу с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Лигилья

Реклассификация

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 1996/1997 на rsssf.com

1996
Мексика
1996 год в Мексике